Plaats in Indonesië
 Selosari (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Selosari (Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java